Robert O'Neill (1976-), SEAL américain.
 Robert O'Neill, un acteur
 Robert O'Neill, un professeur
 Robert J. O'Neill, historien militaire australien.
 , politicien irlandais.

Voir aussi

Notes et références